Giulio Maffeis (1873-1937)
Giulio Maffeis (1894-1975)